Лёке () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Лёке, Франк (род. 1980) — норвежский гандболист, выступает за норвежский клуб Рунар Саннефьорд.
 Лёке, Хейди (род. 1982) — норвежская гандболистка, линейная венгерского клуба «Дьёр ЭТО» и сборной Норвегии.